

Patronymes 
 Alexandre-Jacques Chantron (1842 - 1918), artiste peintre français.
 Antoine Chantron (1771 - 1842), colonel et artiste-peintre paysagiste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français